Campionatul Mondial Universitar de Handbal Feminin din 2018 a fost a XII-a ediție a competiției organizate Federația Internațională a Sportului Universitar (FISU) și s-a desfășurat în Croația, în orașul Rijeka, între 30 iulie și 5 august 2018. Turneul feminin a făcut parte din Campionatul Mondial de Handbal Universitar, ajuns la a XXIV-a ediție. În aceeași perioadă, la Rijeka a avut loc și turneul de handbal masculin.

Sală 
Competiția feminină a fost organizată pe Terenul A din sala Centar Zamet, dar unele meciuri s-au desfășurat și pe Terenul B.

Echipele participante 

America de Sud
 
 
Asia
 
 
Europa
 
  (gazdă)

Tragerea la sorți 
Tragerea la sorți s-a desfășurat pe 13 iunie 2018, la sediul central al FISU din Lausanne, Elveția, și a putut fi urmărită în direct pe canalul YouTube al FISU. Echipele au fost trase la sorți în două grupe. Croația, gazda competiției, a fost desemnată cap de serie în Grupa A, iar România, devansând celelalte echipe în clasamentul pe națiuni al FISU, a fost desemnată cap de serie în Grupa B.

Rezultatul tragerii la sorți 
Conform paginii oficiale a competiției:

Faza grupelor 
Programul meciurilor a fost anunțat pe 21 iulie 2018. Partidele vor fi transmise în direct pe canalul YouTube al competiției.

Grupa A

Grupa B

Fazele eliminatorii

Meciurile pentru locurile 5-9 
Echipele clasate pe ultimele două locuri în Grupa A vor disputa meciuri împotriva echipelor clasate pe ultimele trei locuri în Grupa B pentru a stabili ordinea locurilor 5−9.

Semifinalele 
Echipele clasate pe primele două locuri în fiecare grupă vor avansa în semifinale.

Finala mică

Finala

Clasament și statistici

Clasamentul marcatoarelor 
Actualizat pe data de 5 august 2018

Sursa: furkisport.hr

Clasamentul final

Premii
Cea mai bună jucătoare (MVP): 
Cel mai bun portar: 
Cea mai bună marcatoare:  (48 de goluri)
Echipa fair-play: 

Sursa: wuchandball2018

Referințe

Legături externe 
Pagina oficială

2018 în handbal
Competiții de handbal
Handbal în Croația
Handbal feminin